1755 peut désigner :
 1755, une année du calendrier grégorien ;
 1755, un groupe de musique acadien, actif entre 1975 et 1984 ;
 1755, un album du groupe Moonspell, sorti en 2017.

Homonymie de nombre